Finisher (engl. „(to) finish“: „abschließen“, „beenden“) ist je nach Anwendung ein Anglizismus oder Scheinanglizismus der u. a. Folgendes bezeichnen kann:

 den Teilnehmer eines Lauf-Wettbewerbs (z. B. eines Marathonlaufs oder eines Fünfkilometerlaufs), der die vorgeschriebene Strecke innerhalb eines gesetzten Zeitlimits absolviert hat (Anglizismus/Scheinanglizismus)
 eine Flüssigkeit, die in der Fotonasschemie zur Filmentwicklung genutzt wird (Scheinanglizismus)
 allgemein ein Fotogroßlabor (Scheinanglizismus)
 in der professionellen Wäschepflege die letzte Stufe, bevor die Textilien an die Kundschaft zurückgegeben werden. Dabei kann es ums Glätten der Wäsche (z. B. Tunnelfinisher) gehen oder auch darum, das Gewebe z. B. mit einer Imprägnierung auszurüsten. (Scheinanglizismus)
 bei einem Drucker oder Kopierer eine nachgeschaltete Vorrichtung, die weitere Verarbeitungsschritte vornimmt (wie Lochen oder Tackern; Anglizismus)
 im Wrestling und in Beat-’em-up-Videospielen eine Aktion, die den Kampf beendet, siehe Finishing Move (Anglizismus)

Siehe auch:
 FNSHRS., eine Musikproduzententrio aus Berlin